Raido Ränkel (ur. 13 stycznia 1990 w Rakvere) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Võru Skiclub.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Raido Ränkel pojawił się 10 lutego 2007 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Jõulumäe, gdzie zajął 44. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2009 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys - Sommand, gdzie był szósty w sztafecie, ale indywidualnie zajmował odległe pozycje. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten zajął między innymi 22. miejsce w sprincie stylem dowolnym i osiemnaste w sztafecie. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata w kategorii U-23, najlepszy wynik osiągając na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu, gdzie był piętnasty w sprincie klasykiem.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 stycznia 2009 roku w Otepää, gdzie zajął 66. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie zajął siedemnaste miejsce w sprincie drużynowym, a indywidualnie najlepiej wypadł na dystansie 50 km stylem klasycznym, który ukończył na 49. pozycji. Rok później wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie był dziesiąty w sztafecie i czternasty w sprincie drużynowym, jednak indywidualnie plasował się poza czołową pięćdziesiątką. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas Ski Tour Kanada w Quebecku w sprincie stylem dowolnym, uplasował się na 25. pozycji.

Po zakończeniu sezonu 2018/2019 zdecydował się zmienić uprawianą dyscyplinę i został biathlonistą.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Ränkel nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Biathlon

Zimowe igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Profil zawodnika w bazie IBU

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Rakvere
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Estońscy biathloniści